David Arnold (1946) – storico britannico
 David Arnold Simonson (1952) – giocatore di football americano statunitense
 David Arnold (1962) – compositore inglese
 David Arnold (1966) – giocatore di football americano statunitense
 David Arnold (1990) – cestista statunitense di origine vietnamita